Wisch může být:

 Wisch (okres Severní Frísko) – obec v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko
 Wisch (okres Plön) – obec v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko